Niemcy:
 Löcknitz − dzielnica Werder (Havel)
 Löcknitz − część gminy (Ortsteil) Brunow, w kraju związkowym  Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim
 Löcknitz − gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie,  w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Löcknitz − rzeka w krajach związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia, dopływ Łaby
 Löcknitz − rzeka, dopływ Sprewy

Inne:
 Löcknitz – zamek

Zobacz też:
 Löcknitz-Penkun − związek gmin (Amt) w Niemczech w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie